Miejscowości podstawowe
 Koziny – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim w gminie Zalewo

 Części miejscowości
 Koziny – część wsi Brzyszewo
 Koziny – część miasta Bełchatów
 Koziny – część wsi Drużków Pusty
 Koziny – część wsi Feliksów
 Koziny – część wsi Grabów
 Koziny – część miasta Łódź
 Koziny – część wsi Wojakowa
 Koziny – przysiółek wsi Zawoja